Жоффруа де Монбрей (или Джеффри де Монбрей; ; умер в 1093) — один из соратников Вильгельма I Завоевателя, участник нормандского завоевания Англии и одна из центральных фигур в королевской администрации Англии ранненормандского периода, епископ Кутанса (с 1048 года).

Биография

Юность и нормандское завоевание 
Жоффруа происходил из дворянской семьи, чьи владения находились в юго-западной части Нормандии, на территории современного департамента Манш. Уже в юности Жоффруа добился своего избрания в 1048 году епископом Кутанса, чей диоцез охватывал большую часть Котантена. Благодаря привлечению денежных средств от нижненормандских рыцарей и их владений на Сицилии ему удалось завершить строительство кафедрального собора в Кутансе, который был освящён в 1056 году. Однако наибольшую известность Жоффруа получил как военачальник и крупный государственный деятель эпохи нормандского завоевания Англии.

Вместе с таким же как он епископом-воином Одо из Байё, Жоффруа участвовал во вторжении герцога Вильгельма в Англию к конце сентября 1066 года и благословлял нормандцев перед битвой при Гастингсе. 25 декабря 1066 года Жоффруа вместе с англосаксонским архиепископом Элдредом Йоркским совершили обряд коронации Вильгельма королём Англии. За свою службу Жоффруа получил обширные земельные владения, разбросанные по двенадцати английским графствам. В 1067 году епископ руководил подчинением нормандской власти юго-западных областей Англии, где вспыхнуло несколько восстаний англосаксов против завоевателей. Если волнения в Девоне и Корнуолле не вызывали особого беспокойство и быстро сошли на нет, столкнувшись с укреплённой нормандской базой в Эксетере, то мятеж в Сомерсете и Дорсете был более серьёзным. Для его подавления Жоффруа пришлось привлечь не только нормандские отряды юго-западных замков, но и подкрепления из Лондона. К 1069 году волнения в этом регионе страны были подавлены, чем была обеспечена свобода действий короля Вильгельма на севере Англии («Опустошение Севера»).

Государственная деятельность 
Жоффруа оставался доверенным лицом короля Вильгельма на протяжении всего его правления. Он играл главную роль в организации и функционировании судебной системы нормандской Англии, выступая от имени короля практически во всех важнейших судебных процессах 1070-х—1080-х годах, в том числе в расследовании злоупотреблений королевских шерифов и крупных магнатов, в тяжбах в отношении незаконно отторгнутых или конфискованых земель (например, суд между архиепископом Кентерберийским и Одо, епископом Байё). Возможно также, что Жоффруа участвовал во всеобщей переписи земельной собственности в Англии в 1086 году, по результатам которой была составлена знаменитая «Книга Страшного суда». Во многом благодаря деятельности Жоффруа баронская вольница первых лет после нормандского завоевания, когда в пылу борьбы за земли пострадали многие монастыри, церкви и мелкие англосаксонские землевладельцы, была остановлена и в стране восстановилась относительная законность и общественный порядок.

В 1075 году вместе с Одо, епископом Байё, Жоффруа командовал королевскими войсками, направленными на подавление «мятежа трёх графов», причём, по свидетельствам хронистов, Жоффруа требовал каждому участнику мятежа отрубить правую ногу.

Восстание 1088 года и смерть 
После смерти Вильгельма Завоевателя, в 1088 году епископ Кутансский присоединился к восстанию англонормандских баронов против его сына Вильгельма II Руфуса. Базой для действий отрядов Жоффруа стал Бристоль, где он выстроил хорошо укреплённый замок. Войска епископа сожгли Бат и разорили Сомерсет, но в конце 1088 года Жоффруа примирился с королём. Тем не менее в 1090 году епископ покинул Англию и возвратился в Нормандию, ко двору герцога Роберта Куртгёза.

Спустя три года Жоффруа скончался в Кутансе. Наследником его обширных английских владений стал племянник граф Нортумбрии Роберт де Мобрей.

Литература 
 The Complete Peerage
 Жоффруа, епископ Кутанса
 Stenton F. Anglo-Saxon England. — , 1971.

Дом де Моубрей
Епископы Кутанса
Епископы XI века
Нормандская знать
Участники Нормандского завоевания Англии
Персоналии Нормандии XI века